Организационная структура () — это формальная система, которая определяет, как управляются и координируются различные функциональные направления, подразделения и индивиды в организации. Организационная структура определяет иерархические отношения между сотрудниками, структуру управления, потоки коммуникации, полномочия и обязанности сотрудников.

Организационная структура описывает, как различные части компании связаны друг с другом, как они взаимодействуют и какие роли они играют в достижении целей компании. Организационная структура может быть представлена в виде диаграммы, графика или другой визуальной формы.

Организационная структура может быть децентрализованной, когда полномочия распределены между разными отделами и менеджерами, или централизованной, когда управление и контроль находятся в одних руках. Также существует множество различных видов организационной структуры, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от размеров и особенностей компании.

Разновидности организационных структур 
Существует несколько разновидностей организационной структуры компаний, вот наиболее распространенные из них:

 Функциональная структура: организация разбивается на отдельные функциональные подразделения, каждое из которых отвечает за определенную функцию, например, производство, маркетинг, финансы и т.д. Такая структура позволяет более эффективно использовать ресурсы и специализироваться на определенных задачах.
 Дивизионная структура: организация разбивается на отдельные подразделения, каждое из которых ответственно за конкретный продукт, услугу или рынок. Такая структура позволяет компаниям более гибко реагировать на требования рынка и управлять своими ресурсами.
 Матричная структура: в этом случае сотрудники организации работают одновременно в двух или более функциональных или дивизионных структурах. Такая структура позволяет более эффективно использовать экспертизу и опыт сотрудников, а также лучше координировать работу между различными отделами.
 Сетевая структура: это форма организации, в которой компания работает с другими компаниями и организациями, образуя сеть партнеров. Такая структура позволяет компаниям быстро расширять свои возможности и ресурсы, снижая риски и затраты.
 Гибкая структура: это более неформальный подход к организации, при котором компания использует малочисленные команды, работающие в рамках задачи или проекта. Это позволяет компании быть гибкой и адаптироваться к изменениям в быстро меняющейся бизнес-среде.

Важным критерием организационных структур является распределение ответственности (способ группирования ответственности):
 иерархическая;
 линейная;
 линейно-штабная;
 функциональная;
 упрощённая матричная;
 сбалансированная матричная;
 усиленная матричная;
 проектная;
 процессная;
 дивизионная.

Нередко организационную структуру подстраивают под процесс производства продуктов или услуг в зависимости от типа производства и вида производства.

Предложенная Генри Минцбергом типология базируется на выделении шести основных структурных элементов организации:
 операционное ядро организации — осуществляет основные процессы по созданию ценности для конечного потребителя;
 стратегическая вершина — руководство организации, осуществляющее, формирование миссии, стратегических целей и стратегии деятельности организации;
 средняя линия — промежуточное звено между руководством и операционным ядром;
 техноструктура — объединяет аналитиков и специалистов, организующих и поддерживающих информационные потоки, формально организующих взаимодействие подразделений и контроль за их деятельностью;
 вспомогательный персонал — службы, обеспечивающие функционирование остальных элементов организации;
 идеология — атмосфера организации, связанная с её традициями.
На основании этого выделяется 6 типов сверхструктур:
 простая структура — основной частью выступает стратегическая вершина и организация стремится к централизации
 машинная бюрократия — во главе управления стоит техноструктура с доминирующим стремлением к стандартизации
 профессиональная бюрократия — власть принадлежит операционному ядру, наиболее ценным качеством выступает профессионализм
 дивизиональная форма — главную роль играет средняя линия за счёт увеличения роли среднего звена
 адхократия — основной частью является вспомогательный персонал, стремящийся к сотрудничеству с внешними организациями
 миссионерская форма — ценности и идеология ставятся во главу управления организацией.

Основные параметры проектирования организационной структуры 
Параметры индивидуальной деятельности
 уровень специализации деятельности
 уровень формализации поведения
 параметры обучения
 параметры восприятия организационной культуры
Структурные параметры
 параметры группировки ресурсов по подразделениям
 размеры подразделений
Параметры поперечных связей
 параметры системы планирования и контроля
 параметры механизмов связи
Параметры системы принятия решений
 уровень вертикальной децентрализации
 уровень горизонтальной децентрализации.

Примеры организационных структур

Организационная структура банка 
А. И. Сибиряков в работе «Модели организационных структур российских банков» отмечает, что из-за сложности организационных моделей банка и их многоуровневости каждый банк имеет смешанную структуру построения. Например, о филиалах банка можно говорить, что они являются дивизиональными подразделениями; деление происходит по региональному принципу, однако расчёты в иностранной валюте обычно ведутся через головной офис, то есть налицо смешанный принцип построения. Поэтому сводить целиком структуру банка к одной из классических форм можно лишь с определённой долей условности. В ней же предлагается следующая классификация организационных структур банков:
 централизованная (условно функциональная). В банке существует чёткая вертикаль власти: если сотрудник занимается учётом операций, он подчинён главному бухгалтеру, а если задача сотрудника состоит в получении прибыли, он подчинён органу, управляющему ресурсами.
 децентрализованная (условно дивизиональная). Деление происходит по видам продуктов: ценные бумаги (управление ценных бумаг); пластиковые карточки (управление пластиковых карт); кредиты (кредитное управление).

Примечания

Ссылки 

 
Менеджмент